Landesregierung Wenzl bezeichnet mehrere Regierungen Oberösterreichs:
 Landesregierung Wenzl I (1971 bis 1973)
 Landesregierung Wenzl II (1973 bis 1977)